Die Liste der Fahnenträger der iranischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger iranischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte des Iran

Einzelnachweise 

Iran
Fahnentrager